Симо́н Ма́йр — немецкое имя. Известные носители:

 Симон Майр (1573−1624) — немецкий астроном.
 Симон Майр (1763—1845) — итальянский композитор немецкого происхождения.